Недє́лін (Нєдєлін) — російське прізвище.

Відомі носії 
</noinclude>
 Недєлін Євген Якович (спражнє прізвище — Недзельський; 1850—1913) — актор, антрепренер, педагог, театральний діяч, відомий за роботою в театрі «Соловцов».
 Недєлін Вадим Серафимович (1928—1993) — радянський військовий діяч, командувач 43-ю ракетною армією РВСП, генерал-полковник.
 Нєдєлін Митрофан Іванович (1902-1960) — радянський військовий діяч, Головний маршал артилерії (8 травня 1959).